Вольтижёр, Вольтижер ( — порхать, производить искусные прыжки):

 Вольтижёр — ловкий эквилибрист, в цирковом деле, особенно на лошади.
 Вольтижёр — рядовой гвардейской и армейской лёгкой пехоты вооружённых сил Франции, периода наполеоновских войн.

См. также 
 Вольтижировка
 Джигитовка